Steven Barras, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière 
Fils de Jean-Claude Barras, ancien défenseur du HC Ajoie et ancien entraîneur du HC Moutier, il joue au poste d'attaquant

Il a été formé au HC Ajoie et commence sa carrière professionnelle en 2000 dans la Ligue nationale B ( suisse).

En , il renforce le HC Bienne pour les playout de LNA jusqu'à la fin de la saison 2009-2010.

En , il annonce mettre un terme à sa carrière au terme de la saison 2015-2016. Blessé durant la demi-finale des playoffs par un coup de canne de Christopher Bagnoud et opéré quelques jours plus tard, il parvient à revenir pour la finale et marque trois buts lors du match décisif de la finale, devenant ainsi champion de Suisse de LNB avec Ajoie.

En , il rejoint l'équipe nouvellement créée du HC Vendlincourt évoluant en 3ème ligue pour la saison 2019-2020.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || HC Ajoie || LNB || 28 || 3 || 2 || 5 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2001-2002 || HC Ajoie || LNB || 35 || 11 || 6 || 17 || 82 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2002-2003 || HC Ajoie || LNB || 38 || 11 || 4 || 15 || 48 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2003-2004 || HC Ajoie || LNB || 44 || 15 || 16 || 31 || 26 || 11 || 2 || 4 || 6 || 8
|- 
| 2004-2005 || HC Ajoie || LNB || 38 || 6 || 12 || 18 || 30 || 6 || 3 || 6 || 9 || 8
|-
| 2005-2006 || HC Ajoie || LNB || 38 || 23 || 24 || 47 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HC Ajoie || LNB || 42 || 32 || 27 || 59 || 50 || 6 || 1 || 3 || 4 || 4
|- 
| 2007-2008 || HC Ajoie || LNB || 49 || 38 || 33 || 71 || 70 || 14 || 9 || 13 || 22 || 8
|-
| 2008-2009 || HC Ajoie || LNB || 46 || 25 || 42 || 67 || 52 || 10 || 10 || 9 || 19 || 18
|-
| 2009-2010|| HC Ajoie || LNB || 46 || 21 || 39 || 60 || 60 || 7 || 5 || 3 || 8 || 4
|-
| 2009-2010|| HC Bienne || LNA || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9 || 4 || 1 || 5 ||4
|-
| 2010-2011 || HC Ajoie || LNB || 33 || 17 || 20 || 37 || 85 || 7 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
| 2011-2012 || HC Ajoie || LNB || 35 || 9 || 26 || 35 || 22 || 7 || 3 || 5 || 8 || 6
|-
| 2012-2013 || HC Ajoie || LNB || 48 || 27 || 31 || 58 || 54 || 12 || 2 || 4 || 6 || 34
|-
| 2013-2014 || HC Ajoie || LNB || 45 || 21 || 26 || 47 || 62 || - || - || -|| - || -
|-
| 2014-2015 || HC Ajoie || LNB || 35 || 13 || 13 || 26 || 38 || 6 || 3 || 0 || 3 || 8
|-
| 2015-2016 || HC Ajoie || LNB || 44 || 23 || 25 || 48 || 54 || 15 || 13 || 13 || 26 || 10

|644||295||346||641||775||113||53||63||116||130

|2015||HC Ajoie||Coupe de Suisse||1||0||1||1||0||Seizièmes de finale
|-
|2016||HC Ajoie||Coupe de Suisse||2||1||0||1||2||Huitièmes de finale

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en  mars 1983
Sportif du canton du Jura
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Bienne